Der 12. Golfpokal, ein Fußballwettbewerb zwischen den arabischen Anrainerstaaten des persischen Golfes, fand vom 3. bis 16. November 1994 in Abu Dhabi statt, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Insgesamt nahmen sieben Mannschaften teil. Der Irak war aufgrund der Invasion Kuwaits weiterhin von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus ausgetragen, alle sieben Teilnehmer spielten in einer Gruppe gegeneinander. Sieger wurde Saudi-Arabien, dessen Mannschaft vier seiner fünf Spiele gewann und einmal Unentschieden spielte. Es war der erste Titelgewinn Saudi-Arabiens bei dem Turnier. Den zweiten Platz belegten die Vereinigten Arabischen Emirate vor der drittplatzierten Mannschaft Bahrains. Sämtliche Spiele fanden im Zayed-Sports-City-Stadion statt.

Ergebnisse 

|}

|}

Weblinks 
 Ergebnisse auf gulfcup.com (Archivlink, arabisch)

1994
Fußballveranstaltung 1994
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)
Sportveranstaltung in Abu Dhabi